Space Mountain ist die Bezeichnung folgender Achterbahnen:

 Space Mountain (ehemalige Achterbahn) im Disneyland (Anaheim, bis 2003)
 Space Mountain im Disneyland (Anaheim, seit 2005)
 Space Mountain (ehemalige Achterbahn) in Divertido
 Space Mountain im Dream World
 Space Mountain im Formosan Aboriginal Culture Village
 Space Mountain im Hong Kong Disneyland
 Space Mountain im Tokyo Disneyland
 Space Mountain im Walt Disney World Resort – Magic Kingdom (Florida)
 Space Mountain: Mission 2 (ehemals Space Mountain - De la terre à la lune) im Disneyland Resort Paris - Disneyland Park